Bingham Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bingham Township (Iowa)
 Bingham Township (Clinton County, Michigan)
 Bingham Township (Huron County, Michigan)
 Bingham Township (Leelanau County, Michigan)
 Bingham Township (North Carolina)
 Bingham Township (North Dakota)
 Bingham Township (Pennsylvania)